een computerspel of videospel
 Game (Perfume), een muziekalbum
 Game (rapper), een Amerikaanse rapper
 Game (sport), een term uit de puntentelling in de sport
 Games (Bakermat), een single
 Games (Chuckii Booker), een single
 Games (Fast), een muziekalbum van Synergy
 Games (New Kids on the Block), een single
 Games (Segers), een muziekcompositie

Zie ook
 The Game (doorverwijspagina)